Казьмін — російське прізвище.
Казьмін Андрій Ілліч — голова правління Сбербанку Росії (1996—2007).
Казьмін Геннадій Петрович — радянський вчений-селекціонер.
Казьмін Ігор Олександрович — російський футболіст.
Казьмін Петро Іванович — Герой Росії.
Казьмін Петро Михайлович — радянський фольклорист. Народний артист СРСР.